Иудкино — деревня в Тейковском районе Ивановской области России, входит в состав Новолеушинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена рядом с автодорогой 24Н-274, которая соединяет автодорогу 24Н-288 Тейково — Гаврилов Посад и автомобильную дорогу федерального значения  — в 12 км на юге от райцентра города Тейково, недалеко от деревни Воронково. Неподалёку от деревни Иудкино, находится болото Иудкинское.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Тейковского района